Bodwell ist der Familienname folgender Personen:

 Ebenezer Vining Bodwell (1827–1889), kanadischer Politiker
 Joseph R. Bodwell (1818–1887), US-amerikanischer Politiker